Le Championnat de France de volley-ball Nationale 1A 1992-1993 a opposé les douze meilleures équipes françaises de volley-ball.

Le Stade Poitevin, le Tourcoing LM, le Saint-Nazaire VB et l'AS Grenoble rejoignent la Nationale 1A à l'issue de la saison 1991-92.

Listes des équipes en compétition

Formule de la compétition

Première phase 
Douze équipes en compétition avec vingt deux matches aller et retour du  au .

Deuxième phase 
Les six premiers du classement sont qualifiés pour les play-off, du  au . Les six derniers participeront aux barrages pour la descente, du  au .

Saison régulière

Classement

Résultats

Tableau synoptique

Résultats détaillés

Play-offs

Tour préliminaire

Tournoi de qualification

Finale

Play-downs

Barrage descente

Barrage pour le maintien

Bilan de la saison

Liens externes 

Championnat de France masculin de volley-ball
Volley-ball en 1992
Volley-ball en 1993
Sport en France en 1992
Sport en France en 1993